Abu Muzaffar Muhiuddin Muhammad Aurangzeb Alamgir, também referenciado por Alamgir I (Dahod,  — Ahmadnagar, ) foi um imperador mogol cujo reinado durou de 1685 a 1705.

Aurangzeb era considerado inteligente, eficiente e impiedoso, além de ser um devoto muçulmano. Começou o seu reinado prendendo o velho e doente pai, o xá Jahan, e matando os irmãos, seus rivais para o trono. Uma série de conquistas permitiu-lhe estender o Império Mogol cobrindo quase todo o subcontinente indiano no território dos atuais Índia e Paquistão, e parte do atual Afeganistão. No entanto nunca submeteu inteiramente os maratas do Decão, a parte peninsular da Índia e, já perto de sua morte, sua autoridade era amplamente desafiada.

O fanatismo religioso de Aurangzeb levou-o a perseguir a população hindu, em vez de continuar uma política de conciliação, tal como fizera o seu bisavô Akbar. Foi talvez isso, mais do que qualquer outro motivo, que apressou a fragmentação do império logo após a sua morte, aos oitenta e oito anos.

Título Imperial Completo
Al-Sultan al-Azam wal Khaqan al-Mukarram Hazrat Abul Muzaffar Muhy-ud-Din Muhammad Aurangzeb Bahadur Alamgir I, Badshah Ghazi, Shahanshah-e-Sultanat-ul-Hindiyyah Wal Mughaliyyah

Bibliografia

Referências

Grão-Mogóis